Жабари су насеље у Србији у општини Жабари у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 1174 становника.

Овде се налазе Народна библиотека „Проф. др Александар Ивић” Жабари, Црква Светог Вазнесења у Жабарима и ФК Борац Жабари.

Демографија 
У насељу Жабари живи 1174 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 42,4 година (41,0 код мушкараца и 43,8 код жена). У насељу има 514 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,81.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

 
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији